Санчо III Кастильский () или Санчо III Желанный (;  — , Толедо) — король Кастилии с 1157 года. Старший сын Беренгарии Барселонской и Альфонсо VII Кастильского, по воле которого земли Кастилии и Леона были поделены между двумя его сыновьями: после смерти отца Санчо стал королём Кастилии, а его брат Фернандо унаследовал королевство Леон.

Санчо содействовал созданию ордена Калатравы, когда тамплиеры отказались поддерживать оборону пограничного города Калатрава, во владение которым он был передан Альфонсом VII в 1147 году. Санчо передал владение Калатравой аббату Раймонду Диего Веласкесу, который и организовал новый военный орден.

Санчо III правил только год, оставив после себя малолетнего сына. Он был похоронен в капелле собора Санта-Мария-де-Толедо.

Браки и дети 

30 января 1151 года женился на Бланке Наваррской, дочери Гарсии IV, короля Наварры. От этого брака родился только один ребёнок:
 Альфонсо VIII (1155—1214), преемник Санчо III на королевском престоле Кастилии.

Короли Кастилии
Инфанты Кастилии
Инфанты Леона